El nombre de Iglesia de Santa Úrsula es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a Santa Úrsula de Colonia.

Iglesias

En Alemania 
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Augsburgo, Baviera,
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Oberursel, Darmstadt,
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Colonia, Renania del Norte-Westfalia,
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, Baden-Württemberg,

En España 
 Iglesia de Santa Úrsula (B.I.C. 07/02/1986), católica, en la localidad de Adeje, provincia de Santa Cruz de Tenerife,
 Iglesia de Santa Úrsula, católica, en la parroquia de Carrandi (concejo de Colunga), Prinicpado de Asturias,
 Iglesia de Santa Úrsula (B.I.C. 2006), católica, en la localidad de Santa Úrsula, provincia de Santa Cruz de Tenerife,
 Iglesia de Santa Úrsula, católica, en la ciudad de Toledo, provincia de Toledo,
 Iglesia de Santa Úrsula, católica, en la ciudad de Valencia, provincia de Valencia,
 Convento de Santa Úrsula, católico, en Salamanca.

En Italia 
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Roma,

En México 
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Cosalá, estado de Sinaloa,

En Países Bajos 
 Iglesia de Santa Úrsula, en el municipio de Warmenhuizen, Holanda Septentrional,

En República Checa 
 Iglesia de Santa Úrsula, en la ciudad de Praga,